Трэ Маклин (; род. , Чарлстон, Южная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Маклин выпускник университета Чаттануга, за который в чемпионате NCAA 2016/2017 провёл 30 игр, набирая в среднем 13,7 очка, 5,4 подбора, 2,2 передачи и 1,6 перехвата.

В августе 2017 года стал игроком «Пармы», подписав первый профессиональный контракт в карьере. В 23 матчах Единой лиги ВТБ средняя статистика Трэ составила 12,3 очка, 4,4 подбора, 1,7 передачи и 1,2 перехвата.

В июне 2018 года Маклин перешёл в «Автодором». В 17 матчах Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 9,6 очков, 2,9 подбора, 1,5 передачи и 1,2 перехвата.

В марте 2019 года Маклин покинул «Автодор» и вернулся в «Парму», подписав контракт до конца сезона 2018/2019.

В июле 2019 года Маклин стал игроком «Брозе». В 27 матчах чемпионата Германии статистика Трэ составила 7,6 очка и 3,2 подбора. В 14 играх Лиги чемпионов ФИБА набирал 7,8 очка и 4,5 подбора.

В октябре 2020 года Маклин продолжил карьеру в «Перистери».

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Перистери»
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК «Аполлон» Патры